Reinis est un patronyme et prénom masculin letton pouvant désigner:

Patronyme
 (1839-1920), écrivain et enseignant letton
Reinis Nitišs (né en 1995), pilote letton de rallycross
 (né en 1982), bobbeur letton
 (1943-2005), joueur letton de football

Prénom
 (1960-2016), acteur letton

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme letton